Madame Butterfly steht für:
 Madama Butterfly, Oper von Giacomo Puccini
 Madame Butterfly (Theaterstück), Tragödie von David Belasco
 Madame Butterfly (Erzählung), Kurzgeschichte von John Luther Long

Filme:
 Madame Butterfly (1915), Film von Sidney Olcott
 Madame Butterfly, Alternativtitel von Harakiri (1919), Film von Fritz Lang
 Madame Butterfly (1932), Film von Marion Gering
 Madame Butterfly (1954), Film von Carmine Gallone
 Madame Butterfly (1995), Film von Frédéric Mitterrand

Personen:
 Madame Butterfly, Spitzname von Susie O’Neill (* 1973), australische Schwimmerin

Siehe auch:
 M. Butterfly, Filmdrama von David Cronenberg aus dem Jahre 1993
 Butterfly (Begriffsklärung)